Ежи Лапиньский (, 2 ноября 1940 — 14 мая 2020) — польский актёр театра, кино и телевидения, также актёр озвучивания.

Биография 
Ежи Лапиньский родился в Люблине. Актёрское образование получил в Киношколе в Лодзи, которую окончил в 1963 г. Дебютировал в театре в детстве в 1963 г. Актёр театров в Лодзи, Еленя-Гуре, Калише, Гданьске и Варшаве. Выступал в спектаклях «театра телевидения» с 1969 г.

Его дедушка — актёр Станислав Лапиньский.

Избранная фильмография

Актёр

Озвучивание 
 Не бей копытом, Подводная братва, фильмы о Гарри Поттере.

Признание 
 1985 — Серебряный Крест Заслуги.
 1996 — Золотой Крест Заслуги.
 2008 — Золотая медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl
 Актёр на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Примечания 

Выпускники Киношколы в Лодзи
Актёры озвучивания Польши